Iraanse volleybalploeg (mannen)
 Iraanse volleybalploeg (vrouwen)